Hoekstra kan verwijzen naar:

Nederlandse personen 
André Hoekstra, voetballer
Berend Hoekstra, politicus
Berend Hoekstra, schilder en tekenaar
Cor Hoekstra, cartoonist
Eric Hoekstra, dichter, schrijver, taalkundige
Frans Hoekstra, politicus
Han G. Hoekstra, dichter
Hannah Hoekstra, actrice
Hendrik Arius Hoekstra, verzetsstrijder
Henk Hoekstra, politicus en verzetsstrijder
Jarich Hoekstra, hoogleraar in de Friese taal- en letterkunde
Jippe Hoekstra, politicus
Jouke Hoekstra, dirigent
Koko Hoekstra, Nederlands voetballer
Lodewijk Hoekstra, televisiepresentator
Lolkje Hoekstra, Friestalig schrijfster
Lute Hoekstra, klarinettist en dirigent
Minne Hoekstra, schaatser
Nick Hoekstra, voetballer
Paul Hoekstra, kanovaarder
Peter Hoekstra, voetballer
Piet Hoekstra, wielrenner
Rein Jan Hoekstra, jurist
Sanne Hoekstra, handbalster
Sjoerd Hoekstra, roeier
Tjeerd Hoekstra, hoogleraar en predikant
Wopke Hoekstra, politicus

Amerikaanse personen 
Pete Hoekstra, politicus en diplomaat

Nederlandse of Vlaamse achternaam